BH (лат.) — аббревиатура, может означать:

 BH — двухбуквенный ISO-код Бахрейна.
 BH — Bounty Hunter, герой из DOTA 2.
 BH — Декларативный шаблонизатор для JavaScript и PHP.
 BH — регистр процессора архитектуры x86, старший (High) байт регистра BX (Base Register).

См. также 
 Bh — Химический символ элемента Борий.
 .bh — домен верхнего уровня для Бахрейна.
  (кир.)